Astronomia
 gwiazda – rodzaj ciała niebieskiego
 spadająca gwiazda – potoczna nazwa meteoru

 Figury geometryczne, symbole i odznaczenia
 wielokąt gwiaździsty – płaska figura geometryczna
 wielościan gwiaździsty – bryła geometryczna
 gwiazda – symbol
 
 gwiazda – rodzaj odznaczenia
 gwiazda – znak typograficzny

 Media
 gwiazda – potoczne określenie popularnej osoby
 „Gwiazda” – polskie czasopismo
 Gwiazda (oryg. The Star) – amerykański film z 1952 roku w reżyserii Stuarta Heislera, z Bette Davis w roli głównej

 Nazwisko
 Gwiazda – nazwisko
 Andrzej Gwiazda – polski działacz związkowy i polityczny
 Joanna Duda-Gwiazda – inżynier okrętowiec, działaczka związkowa

 Technika
 gwiazda – rodzaj połączenia w obwodach elektrycznych
 gwiazda – topologia gwiazdy, sposób połączenia komputerów w sieci komputerowej
 Gwiazda – niezrealizowany radziecki projekt budowy załogowej bazy księżycowej 

 Geografia
 Gwiazda – rzeka wypływająca z jeziora Gwiazdy położonego w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim
 Gwiazda – struga w dorzeczu Wkry
 Gwiazda – jezioro w powiecie żnińskim
 Gwiazda – jezioro w powiecie tucholskim

Inne
 Gwiazda – karta tarota
 gwiazda – rodzaj ćwiczenia akrobatycznego
 gwiazda (Myriostoma) – rodzaj grzyba z rodziny gwiazdoszowatych
 Gwiazda – kaszubski herb szlachecki

Zobacz też 

 
 Gwiazdy
 Gwiazdka
 Gwiazdeczka